Spurensuche bezeichnet:

 Spurensuche (Holocaustgedenken), ein Austauschprojekt von Schülern
 Spurensuche – Umwege zur Wahrheit, ein Film mit Christopher Walken
 Spurensuche (Film), ein gleichnamiger Film von Nikolaus Leytner
 Spurensuche (Fachzeitschrift), eine Fachzeitschrift des Österreichischen Volkshochschularchivs